Фе́рми (русское обозначение: Ф, Фм; международное: F, Fm) — внесистемная единица измерения длины и расстояния, применяющаяся в ядерной физике и физике элементарных частиц. Названа в честь итальянского физика Энрико Ферми. Ферми отличается от фемтометра лишь названием — по величине ферми и фемтометр совпадают и равны . Единица удобна для применения в ядерной физике, поскольку характерные размеры атомного ядра  составляют несколько ферми:
 ,
где ≈ (1,2…1,3)⋅10м,  — общее число нуклонов в ядре.

Единица была предложена американским физиком Робертом Хофштадтером в 1956 году.

См. также 
 Фемто-
 Международная система единиц
 Нуклон
 Элементарные частицы

Примечания 

Ядерная физика
Единицы измерения длины в физике
Единицы измерения, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Энрико Ферми